Tylor ist der Familienname folgender Personen:

 Edward B. Tylor (1832–1917), britischer Anthropologe 
 Jud Tylor (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Theodore Henry Tylor (1900–1968), britischer Jurist and Schachspieler

Siehe auch:
 Taylor
 Teyler
 Tyler